Yuxtaposición puede referirse a:

 Yuxtaposición (ontología), una clase de asociación entre individuos sustanciales o cosas; 
 Yuxtaposición (gramática), una clase de procedimiento para combinar oraciones o nexos; o
 Yuxtaposición (artes plásticas) o yuxtaposición (artes visuales), la disposición de las formas o figuras unas junto a otras, sin superposición, de modo que unas no oculten parcialmente a otras. Es propia del arte arcaico